Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-3, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (campione)
 Boris Becker (primo turno)
 Sergi Bruguera (finale)
 Carlos Costa (quarti di finale)

 Emilio Sánchez (semifinali)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1993
ATP Tour 1993